Batchelder House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Batchelder House (Kalifornien), NRHP-ID 78000695
 Batchelder House (Massachusetts), NRHP-ID 84002501